Андрей Михайлович Антропов (род. 21 мая 1967, Омск, СССР) — советский и российский бадминтонист, мастер спорта международного класса (1987), председатель Совета Национальной федерации бадминтона России.

16 раз становился чемпионом СССР и 8 раз чемпионом России в разных разрядах. Многократный абсолютный чемпион страны (побеждал сразу в трех разрядах — одиночном мужском, парном мужском, парном смешанном), многократный обладатель Кубка страны. Участник двух Олимпийских игр (1992, 1996). Многократный победитель и призёр этапов Кубка Европы и мира. Трёхкратный обладатель личного Кубка Европы. Игрок команды «СКА-Омск», впервые в истории страны победившей на Кубке европейских чемпионов среди клубных команд в Москве в 1988 году. Серебряный (1994 г.) и бронзовый (1988 г.) призёр чемпионатов Европы.

С 1998 по 2009 год вице-президент Национальной федерации бадминтона России, а в 2009 году избран председателем Совета Национальной федерации бадминтона России.

21 апреля 2013 года избран вице-президентом Европейской конфедерации бадминтона.

11 декабря 2013 года переизбран председателем Совета Национальной федерации бадминтона России.

19 февраля 2017 года переизбран председателем Совета Национальной федерации бадминтона России.

14 апреля 2018 года переизбран вице-президентом Европейской конфедерации бадминтона.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Национальной федерации бадминтона России 
 Профиль на сайте Badminton Europe Confederation
 
 Интервью в газете «Газета» от 26 марта 2008 года
 Интервью в газете «Спорт-Экспресс» от 8 апреля 2008 года
 Интервью в газете «Гудок» от 19 сентября 2008 года
 Интервью Чемпионату.com от 30 июня 2011 года

Бадминтонисты СССР
Бадминтонисты России
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Мастера спорта СССР международного класса
Спортивные функционеры России